Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007 fand in  , Neuseeland, statt. Folgend die Ergebnisse des Herreneinzels.

Setzliste 
  Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
  Chen Long (Champion)
  Lim Fang Yang (4. Runde)
  Dennis Prehn (2. Runde)
  Kieran Merrilees (3. Runde)
  Kenichi Tago (Finale)
  Ivan Sozonov (4. Runde)
  Park Sung-min (Viertelfinale)
  Emil Holst (2. Runde)
  Sebastian Rduch (3. Runde)
  Zhang Qi (2. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (4. Runde)
  Teo Kok Siang (4. Runde)
  Arif Nandang Saputra (Viertelfinale)
  Huseyin Durakcan (3. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2007
Juniorenweltmeisterschaft
Juniorenweltmeisterschaft 2007
Weltmeisterschaft 2007